Niemcy:
 Schapen – dzielnica Brunszwika
 Schapen – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Emsland